Rapina in Berkeley Square o  La soffiata – film statunitense del 1979 diretto da Ralph Thomas
La soffiata (Mind Over Murder) – film per la televisione statunitense del 1979 diretto da Ivan Nagy